John Ingram kan syfta på:

* John Ingram (1565–1594), engelsk jesuit och martyr
 John Kells Ingram (1823–1907), irländsk poet och forskare
 John Henry Ingram (1842–1916), engelsk biograf och utgivare